Раман (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Раман, Бенито  (род. 1994) — бельгийский футболист, нападающий.
 Раман, Лина (1833—1912) — немецкий музыкальный педагог и критик, известная прежде всего своей трёхтомной биографией Ференца Листа.
 Чандрасекхара Венката Раман (1888—1970) — индийский физик, первооткрыватель эффекта Рамана, основатель и президент Индийской АН.

Другое 
 Раман — небольшой ударный кратер в восточной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.
 Эффект Рамана — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества, сопровождающееся заметным изменением частоты излучения.